Fédéric Morel (1523-1583), dit l'Ancien, imprimeur parisien ;
Fédéric Morel (1552-1630), dit le Jeune, son fils, imprimeur du Roi ;
Fédéric Morel (1558-1639), fils de Guillaume Morel, sans lien avec les précédents, imprimeur du Roi.